Deákfalvi Deák család Ugocsa vármegyei nemesi család
Deák család (demeterfalvi) erdélyi nemesi család
Diósadi Deák család
Deák család (homoródalmási és fülei) székely család
Deák család (illenczfalvi)
Deák család (iszlai)
Kehidai Deák család Zala vármegyei nemesi származású család
Deák család (kobátfalvi) székely család
Deák család (kölpényi) székely család
Köpeczi Deák család Háromszéki vagy Marosszéki nemesi család
Deák család (márkusfalvi) székely család
Mihályi Deák család Nyitra vármegyei és verebélyi széki nemesi család
Deák család (nyárádandrásfalvi) székely család
Deák család (pálosi) erdélyi család
Deák család (sepsiszentgyörgyi) székely család
Sepsiszentiváni Deák család székely család
Deák család (szárhegyi)
Deák család (szentegyedi) erdélyi család
Deák család (pusztaszeri és tömörkényi) Nyitra vármegyei és verebélyi széki nemesi család
Deák család (uszkai) Szatmár vármegyei család
Deák család (verpeléti)